Дувье́р Орла́ндо Риа́скос Барао́на (; род. 26 июня 1986, Буэнавентура, департамент Валье-дель-Каука) — колумбийский футболист, нападающий.

Карьера 

Риаскос — выпускник футбольной академии колумбийской «Америки». В 2005 году он дебютировал за основную команду в чемпионате Колумбии, в том же году Дувьер забил свой дебютный гол. В 2006 году он на правах аренды перешёл в команду «Реал Картахена», но уже через полгода вернулся в «Америку».

В 2008 году Дувьер перешёл в венесуэльский клуб «Эстудиантес де Мерида». 17 августа в матче против «Арагуа» он забил дебютный гол за новый клуб. Новому клубу Риаскос помог добраться до финала национального кубка, забив 12 мячей и став лучшим бомбардиром клуба. Летом 2009 года он вернулся на родину на правах аренды перейдя в «Депортиво Кали». 13 июля в матче против «Энвигадо» Дувьер дебютировал за новую команду. 26 июля в поединке против «Депортиво Перейра» Риаскос забил свой первый мяч за клуб.

В январе 2010 года Риаскос перешёл в «Онсе Кальдас», который тут же отдал нападающего в аренду в китайский «Шанхай Шэньхуа». 27 марта в поединке против «Чангша Гинде» он дебютировал в китайской Суперлиге. В следующем матче, против «Нанчанг Баи» Дувьер забил свой первый мяч. В своем первом сезоне он забил 20 голов в 28 встречах и завоевал звание Лучшего бомбардира чемпионата и Лучшего футболиста Суперлиги.

Летом 2011 года Раискос перешёл в мексиканскую «Америку» и сразу же был отдан в аренду в «Пуэблу». 24 июля в матче против «Атласа» Дувьер дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Луиса Гарсию. 31 июля в поединке против «Пачуки» Риаскос забил свой первый гол за новый клуб. За полгода в составе «Пуэблы» он принял участие в 16 встречах и забил 6 мячей.

После окончания срока аренды, трансфер нападающего выкупил дебютант чемпионата, «Тихуана». 7 января 2012 года в матче против «Монаркас Морелия» Дувьер дебютировал за новую команду. 5 февраля в поединке против свой бывшей команды «Пуэблы» Риаскос забил первый гол за новый «Тихуану». В своем первом сезоне Дувьер стал чемпионом Мексики. 15 мая 2013 года в ответном поединке 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Палмейраса» Дувбер забил гол, который позволил «Тихуане» выйти в 1/4 финала соревнований.

Летом 2013 года Дувьер перешёл в «Пачуку». 21 июля в матче против «Толуки» он дебютировал за новый клуб. 31 августа в поединке против «Монаркас Морелия» Риаскос забил свой первый гол за «Пачуку». В начале 2014 года Дувьер присоединился к «Монаркас Морелия». 4 января в матче против «Керетаро» он дебютировал за «персиков». 18 января в поединке против УАНЛ Тигрес Риаскос забил свой первый гол за «Монаркас Морелия». В том же году он помог клубу завоевать Суперкубок Мексики.

В начале 2015 года Риаскос перешёл в бразильский «Крузейро». 24 мая в матче против «Понте-Прета» он дебютировал в бразильской Серии A. Летом того же года для получения игровой практики Дувьер на правах аренды перешёл в «Васко да Гама». 31 мая в матче против «Атлетико Минейро» он дебютировал за новую команду. 20 июня в поединке против «Спорт Ресифи» Риаскос забил свой первый гол за «Васко да Гама». По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но Дувьер продолжил выступления за «Васко» в Серии B и даже помог клубу выиграть Лигу Кариока. Летом 2016 года Риаскос вернулся в «Крузейро». 12 июня в матче против «Атлетико Минейро» он забил свой первый гол за «Крузейро».

В начале 2017 года Дувьер вернулся на родину подписав контракт с «Мильонариос». 1 марта в матче против «Ла Экидад» он дебютировал за новую команду. 12 марта в поединке против «Америки» из Кали Риаскос забил свой первый гол за «Мильонариос». В начале 2018 года Дувьер в «Васко да Гама». Летом того же года Риаскос перешёл в «Далянь Ифан».

Достижения 
Командные
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2016
  Чемпион Колумбии (1): Финалисасьон 2017
  Чемпион Мексики (1): Апертура 2012
  Обладатель Суперкубка Мексики (1): 2014
  Обладатель Суперкубка Чили (1): 2019

Личные
 Лучший бомбардир Кубка Венесуэлы — 2008
 Футболист года в Китае — 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Китая — 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BDFA

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Эстудиантес де Мерида»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Универсидад Католика»